Chen Qian (moderne vijfkampster) (14 januari 1987), Chinees moderne vijfkampster
 Chen Qian (zwemster) (16 april 1993), Chinees zwemster